Singapores Grand Prix 2017 (officielt navn: 2017 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev afholdt på Marina Bay Street Circuit i Singapore 17. september 2017. Det var det fjortende løb i Formel 1-sæsonen 2017, og tiende gang at Singapores Grand Prix blev arrangeret i Formel 1-sammenhæng.

Løbet blev vundet af Mercedes' Lewis Hamilton, som tog føringen på første omgang efter en kollision mellem Sebastian Vettel, Max Verstappen og Kimi Räikkönen. Daniel Ricciardo kom på andenpladsen, mens Valtteri Bottas tog tredjepladsen. Resultatet øgede Hamiltons føring i kørermesterskabet til 28 point, og Mercedes' føring i konstruktørmesterskabet til 102 point.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Marcus Ericsson fik en gridstraf på fem placeringer for ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

2017
Formel 1 2017